Der Skisprung-Grand-Prix 2018 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Ski Jumping 2018) war eine vom Weltskiverband FIS für den Zeitraum zwischen dem 20. Juli und dem 30. September 2018 bei den Männern und für den Zeitraum zwischen dem 12. August bis zum 9. September 2018 bei den Frauen durchgeführte Wettkampfserie im Skispringen. Das am 3. Oktober geplante Finale der Herren und Frauen musste aufgrund schlechter Windbedingungen abgesagt werden. Der Grand-Prix umfasste bei den Männern neun Einzel- und einen Teamwettbewerb von denen acht Wettbewerbe in Europa und zwei in Asien stattfanden. Bei den Frauen fanden fünf Einzelwettbewerbe statt, zudem wurde ein gemischter Teamwettbewerb ausgetragen.

Ergebnisse und Wertungen Männer

Austragungsorte und Springen

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Springer aus 18 Nationen am Grand Prix der Männer teil.

Grand-Prix-Übersicht

Einzelergebnisse 
Endstand nach 9 Wettkämpfen

Legende

Wertungen

Ergebnisse und Wertungen Frauen 
Im Oktober 2017 wurde von der FIS der vorläufige Grand-Prix-Kalender veröffentlicht.

Austragungsorte und Springen

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Springerinnen aus 15 Nationen am Grand Prix der Frauen teil.

Grand-Prix-Übersicht

Einzelergebnisse 
Zwischenstand nach 6 von 6 Wettkämpfen

Legende

Wertungen

Mixed-Team-Wettkämpfe

Austragungsorte und Springen 
:
 8. September 2018: HS140 Großschanze

Grand-Prix-Übersicht

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2018/19
 Skisprung-Continental-Cup 2018/19

Weblinks 
Grand Prix Männer
 

Grand Prix Frauen

Einzelnachweise 

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2018